Владимир Кулич (, при рождении Владимир Кулих, ; род. 14 июля 1956) — канадский актёр чешского происхождения.

Биография 
Владимир Кулич родился в Праге в семье, имеющей отношение к актёрской профессии. После развода родителей переехал с матерью в Монреаль, где учился и профессионально занимался хоккеем.

Оставив спорт, с 1990 года Кулич начал проходить актёрские пробы в Голливуде. Он появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Семь дней», «Секретные материалы», «Горец», «Секретный агент Макгайвер» и других. Владимир получил первую известность после съёмок в приключенческом фильме «13-й воин», в котором он сыграл северного короля Бульвайфа. В 2002—2003 годах он сыграл роль Зверя в телесериале «Ангел».

В 2007 году Кулич сыграл в фильме «Козырные тузы» с Джереми Пивеном и Райаном Рейнольдсом в в главных ролях. В 2011 году он озвучил Ульфрика Буревестника в игре The Elder Scrolls V: Skyrim. В 2014 году он сыграл роль Владимира Пушкина (в русской локализации — Пушкевича) в фильме «Великий уравнитель».

Фильмография

Примечания

Ссылки